Termenul Caracter se poate referi la:

 Temperamentul unui organism viu
 Element al scrierilor electronice sau tipărite
 „Karakter” este un film regizat de Mike van Diem
 Caracter, un termen din informatică